Бабакин:
 Бабакин, Владимир Николаевич (род. 1956) — советский и российский тренер по волейболу.
 Бабакин, Георгий Николаевич (1914—1971) — советский инженер, конструктор, работавший в космической программе СССР.

 Бабакин — небольшой, ударный кратер расположенный на обратной стороне Луны.